Амазония — канадско-немецкий сериал, рассказывающий о шести пассажирах, выживших после авиакатастрофы, произошедшей в джунглях Амазонии. Фильм снимался в Австралии и Торонто (Канада).

В 2000 году был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший телесериал, сделанный для кабельного телевидения».

Сюжет 
Пассажирский авиарейс потерпел катастрофу в лесах Амазонки, спаслись лишь несколько пассажиров из отделившейся хвостовой части самолёта.

Прилетевшие на следующий день спасатели не находят выживших, они решают что все погибли и прекращают поиски. Спасшиеся остаются в джунглях.

В ролях 
 С. Томас Хауэлл — Доктор Алекс Кеннеди
 Кэрол Альт — Карен Олдэм
 Фабиана Уденио — Пиа Клэр
 Тайлер Джеффри Хайнс — Уилл Байер
 Роб Стюарт — Эндрю Тэлбот
 Крис Уильям Мартин — Джимми Стэк
 Филип Уильямс — Сидней
 Педро Салвин — Коракал
 Джон Невилл — Первый Старейшина Коул
 Джозеф Скорен — Старейшина Валаам
 Джулиан Ричингс — Старейшина Малакай
 Габриэль Хоган — Охотник Джон

Интересные факты 
Роль Габриэля Хогана в русском переводе «Охотник Джон», в оригинале «Falconer John» — Сокольничий Джон.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Германии
Драматические телесериалы Канады
Телесериалы на английском языке